Abu Bakr Ibn Úmar (Abu Bekr ibn Omar, Abu Bakr Ibn Omar o Abou Bakr Ben Omar), en árabe أبو بكر بن عمر (muerto hacia 1088) era jefe de los Almorávides.

Biografía 
Era originario de la tribu bereber de los Lamtuna, que formaban parte de la confederación Sanhaya, más conocida en castellano como Zeneguís.

En 1054, es emir del Adrar mauritano y reconquistó la ciudad de Audagost en poder del imperio de Ghana. En 1056, Abdallah Ibn Yasin le puso a la cabeza de los ejércitos almorávides. En 1057, se apoderó de Sus y Aghmat, en el sur del actual Marruecos. Después de la muerte de Ibn Yasin en 1059, Ibn Úmar llega a la jefatura de los Almorávides. Resulta victorioso del Emirato de Barghawata y envía un ejército al norte bajo la comandancia de su primo Yúsuf ibn Tašufín, mientras que él vuelve a África occidental en 1061.

En 1076 toma Kumbi Saleh, la capital del imperio de Ghana, e impone el Islam en la región. Tolera la insubordinación de Yúsuf ibn Tašufín que conquista Al-Ándalus, y evita así la fragmentación del reino.

Según tradiciones orales mauritanias senegaleses Abu Bakr Ibn Úmar muere en 1087 o 1088 en Senegal o sur de Mauritania, asesinado por una flecha envenenada.

Fue sucedido por Yusuf ibn Tashfin, jefe y primer emir de los Almorávides.

Bibliografía 
 Viguera, María Jesús; Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes: (Al-Andalus del XI al XIII). 1992. Editorial MAPFRE.  páginas 167-168

Referencias 

Imperio almorávide
Historia de Marruecos
Militares del siglo XI
Emires almorávides
Marroquíes del siglo XI
Historia militar del Imperio almorávide
Generales musulmanes medievales